Het Puteanus College Venlo is een verdwenen onderwijsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo.

De school werd in 1987 afgesplitst van de Middelbare Tuinbouwschool. Als naam werd gekozen voor Erycius Puteanus. De school was gevestigd in het pand van de voormalige HTS Venlo aan de Laaghuissingel, en bood MEAO-opleidingen en middelbaar middenstandsonderwijs aan. 

Op 16 februari 1990 meldde het Limburgsch Dagblad dat scholieren van Limburgse scholen, waaronder het Puteanuscollege, een eigen stand in het warenhuis V&D mochten bemannen, om zo praktijkervaring op te doen. Begin 1990 brandden de houten schoogebouwen volledig af. De schade bedroeg vijf miljoen gulden.

In 1991 fuseerde de school met een aantal andere mbo-scholen in de regio, waarna het Interven College Venlo ontstond.

Zie ook 
 Interven College Venlo
 Gilde Opleidingen
 Hogere Technische School Venlo

Voormalige school in Venlo
Middelbaar beroepsonderwijs